Сант-Анджело () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сант-Анджело — район Рима.
 Кастель-Сант-Анджело — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Риети.
 Монте-Сант-Анджело — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Фоджа.
 Сант-Анджело-а-Фазанелла — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Сант-Анджело-аль-Эска — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Сант-Анджело-Лимозано — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.